

Toponyme
 Guigou est une commune rurale marocaine qui comprend un centre urbain du même nom.

Patronyme
Le patronyme Guigou est un nom de personne d'origine germanique provenant de Wigo, -onis (wig-, combat). Il est notamment porté par :
Élisabeth Guigou, une femme politique française ;
Emmanuel Guigou, un pilote de rallye français ;
Jean-Louis Guigou, mari de la précédente est un agrégé d'économie et professeur d'Université ;
Gianni Guigou, un footballeur uruguayen ;
Michaël Guigou, un joueur de handball français ;
Paul Guigou, un peintre provençal.

Référence

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme germanique